Coppa di Russia 2014 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Russia 2014 – torneo di pallavolo maschile